Morgan City désigne :

États-Unis 
Morgan City, une ville de l'Alabama ;
Morgan City, une ville de Louisiane ;
Morgan City, une ville du Mississippi.

Homonymie de toponyme